Talk to Me steht für:

 Talk to Me (Stevie-Nicks-Lied), Lied von Stevie Nicks (1985)
 Talk to Me (Babyface-Lied), Lied von Babyface und Eric Clapton (1996)
 den Titel mehrerer Spielfilme:
 Talk to Me (2007), US-amerikanischer Film von Kasi Lemmons (2007)
 Talk to Me (2022), australischer Horrorthriller von Danny und Michael Philippou (2022)